Courteille ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Jean Baptiste Pavet de Courteille (1821–1889), französischer Orientalist
 Arnaud Courteille (* 1989), französischer Straßenradrennfahrer